

События 

 Консулы: Император Цезарь Нерва Траян Август и Тит Секстий Корнелий Африкан.
 Адриан — архонт Афин, наместник в Греции.
 112—113 — Проконсул Азии Тацит.
 Около 112 — Переписка Плиния Младшего с Траяном о христианах.
Хань и Хунну:
 Китайские войска пытаются вернуть Западный Край (Восточный Туркестан). Отбиты княжества Чеши и Шаньшани. Подошедшая хуннская армия разбивает китайцев.

Скончались 
 Беат Лунгернский — христианский святой, апостол Швейцарии
 Луций Фабий Юст — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 102 года
  — король Силлы (80—112)
  — святой христианской церкви, мученик
  — епископ Равенны (100—112), святой христианской церкви

См. также